Herb gminy Dąbie (województwo lubuskie)
 Herb gminy Dąbie (województwo wiekopolskie)